Seyer ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Seyer (* 1967), österreichischer Tischtennisspieler, -trainer und funktionär
 Jörg Seyer (* 1964), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher